Eldridge (Alabama)
 Eldridge (Califòrnia)
 Eldridge (Iowa)